Per Botteghe Oscure si può intendere:

 Via delle Botteghe Oscure di Roma
 Via delle Botteghe Oscure – romanzo di Patrick Modiano
 Botteghe Oscure – per metonimia: la direzione dell'ex PCI, la cui sede centrale era a Roma in Via delle Botteghe Oscure
 Botteghe Oscure – rivista internazionale di letteratura fondata da Marguerite Caetani e pubblicata dal 1948 al 1959 con periodicità semestrale